Yanar ist ein türkischer männlicher Vorname sowie Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Der Name Yanar wird vermutlich vom Nomen yangin „Feuer“ abgeleitet und bedeutet „brennend“.

Bekannte Namensträger

Familienname 
 Ali Emre Yanar (* 1998), türkischer Fußballtorhüter
 Kaya Yanar (* 1973), deutscher Komiker und Moderator

Siehe auch 
 Yanar Dağ

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Türkischer Personenname